Goraj bzw. Góraj heißen folgende Ortschaften in Polen:

 Góraj (Babiak) (dt. Neu Bergen), Dorf im Powiat Kolski der Woiwodschaft Großpolen; siehe Gmina Babiak
 Goraj (Powiat Biłgorajski), Stadt und Gemeindesitz im Powiat Biłgorajski der Woiwodschaft Lublin
 Goraj (Przytoczna) (dt. Goray , 1937–1945 Eibendorf), Dorf im Powiat Międzyrzecki der Woiwodschaft Lebus; siehe Gmina Przytoczna
 Goraj (Sztum) (dt. Gorrey), Dorf im Powiat Sztumski der Woiwodschaft Pommern; siehe Gmina Sztum
 Goraj-Zamek (dt. Goray), Dorf im Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki der Woiwodschaft Großpolen; siehe Czarnków (Landgemeinde)